Ставро̀с (, в превод кръст) може да се отнася за:

 Ставрос, село в дем Бешичко езеро, Централна Македония, Гърция;
 Ставрос, село в дем Александрия, Централна Македония, Гърция;
 Ставрос, село в дем Гревена, Западна Македония, Гърция;
 Ставрос, село в дем Просечен, Източна Македония и Тракия, Гърция;
 Ставрос, село в дем Итакис, Йонийски острови, Гърция.